1945/46 was het 35ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De Tweede Wereldoorlog was afgelopen en Oostenrijk was opnieuw onafhankelijk. Rapid Wien werd Oostenrijks kampioen.

Erste Klasse 

Kampioenenploeg:Walter Zeman, Josef Musil - Franz Ribitzky, Engelbert Smutny, Ernst Happel - Franz Wagner, Franz Hofer, Georg Schors, Leopold Gernhardt, - Wilhelm Fitz, Robert Körner, Josef Hartl, Franz Binder, Lukas Aurednik, Alfred Körner, Franz Kaspirek, Stefan Wagner - Trainer: Johann Pesser

Tweede klasse

Wiener 2. Klasse A 

SC Rot-Stern 03 nam voor de start van het seizoen opnieuw de traditionele naam SC Red Star aan.

Wiener 2. Klasse B 

Voor het eerst sinds de Anschluss nam Hakoah Wien opnieuw deel aan het kampioenschap. Hakoah miste net de titel en de terugkeer naar de hoogste klasse. Dit was een naoorlogs hoogtepunt, hierna ging het weer bergaf met de club.

Landesliga 
De Landesliga was de hoogste klasse voor clubs uit de deelstaten omdat de officiële competitie enkel toegankelijk was voor clubs uit Wenen.

Landesliga Niederösttereich 
De vier deelnemers van de eindronde waren groepswinnaars van de Landesliga die in vier reeksen was opgedeeld.

1. Klasse Burgenland 
Voor het eerst had Burgenland een eigen competitie. Daarvoor namen betere teams deel aan de kampioenschappen van Neder-Oostenrijk en Stiermarken.

Oostenrijks voetbalseizoen